На програму Светског купа у биатлону 2012/13. такмичење у дисцилини појединачно за жене налазило се само три пута ове године. Прво је одржано у 2. колу 28. новембра 2012. у Естерсунду (Шведска), а последње 7. марта 2013. у Сочију (Русија).

Кристални глубус у овој дисциплини освојила је Тора Бергер из Норвешке са 168 бодова, јер је победила у две трке, а у трећој је заузела треће место.

Систем такмичења 
Стаза за најстарију дисциплину у биатлону појединачно у женској конкуренцији износи 15 км, која се прелази у пет кругова. Биатлонке пуцају четири пута, прва два из лежећег, а друга два из стојећег става у укупно 20 мета. За сваки промашај биатлонка добија додатно један минут. Биатлонке стартују појединачно у временским размацима од 30 секунди.

Победнице у дисциплини појединачно у Светском купу 2011/12.

Освајачи медаља

Коначна табела у дисциплини појединачно за жене 
Табела на сајту ИБУ

Извори 

Светски куп у биатлону 2012/13.